Timothy idzie do szkoły (ang. Timothy Goes to School) – kanadyjsko-amerykański serial animowany wyprodukowany przez Silver Lining Entertainment, Animation Services Hong Kong Limited, PBS i Nelvana. Serial powstał na podstawie powieści Rosemary Wells.

Światowa premiera serialu miała miejsce 30 września 2000 roku na kanadyjskim kanale PBS Kids. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany 28 grudnia 2001 roku. W Polsce premiera serialu odbyła się 1 sierpnia 2012 roku na kanale Polsat JimJam. Wcześniej serial wydawany był na DVD.

Opis fabuły 
Serial opowiada o małym szopie imieniem Timothy, który rozpoczyna swoją naukę w zerówce.

Wersja polska 
Postaciom głosu użyczyli:
 Joanna Domańska –
 Doris,
 Charles,
 Mama Fritza (odc. 2)
 Julita Kożuszek-Borsuk –
 Grace,
 Nora,
 Mama Yoko (odc. 21b)
 Dorota Lanton – Pani Jenkins
 Beatrycze Łukaszewska –
 Pani Jabłuszko (odc. 2, 5a),
 Mama Doris (odc. 5a),
 Magdalena Nawrot – Lilly
 Joanna Pach –
 Yoko,
 Mama Timothy’ego,
 Mama Nory (odc. 21)
 Edyta Torhan – Timothy
 Andrzej Chudy –
 Tata Timothy’ego (odc. 1, 5b),
 Henry - kierowca autobusu (odc. 1a),
 Moris - brat Doris (odc. 5a),
 Tata Doris (odc. 5a),
 Dariusz Błażejewski –
 Fritz,
 Horacy - brat Doris (odc. 5a),
 Mikołaj Klimek – bliźniacy Frank
 Zbigniew Kozłowski –
 Claude,
 Boris - brat Doris (odc. 5a),
i inni

Reżyseria i udźwiękowienie: Krzysztof Nawrot
Wersja polska: GMC Studio

Lektor: Beatrycze Łukaszewska

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2000
Seriale telewizyjne zakończone w 2001
Programy telewizji PBS